Selenia kan syfta på:

 Selenia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Selenia (växter) – ett släkte av växter
 Selenia (företag) – ett företag från Italien